Ektara (persisch, hindi ek târ, „eine Saite“), bezeichnet
 Ektara (Zupftrommel), auch gopiyantra, anandalahari, eine einsaitige Zupftrommel in Nordindien, besonders in Bengalen und Orissa
 Ektara (Lauteninstrument), eine einsaitige gezupfte Spießlaute mit langem Hals in Nordindien